Adrian Wichser, né le  à Winterthour est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière

En club 
Formé au EHC Winterthour avant de passer dans le mouvement junior des Kloten Flyers, Adrian Wichser fait ses débuts en LNA avec les Aviateurs lors de la saison 1997-1998. À la fin de sa première saison en première division, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH de 1998, en  ( au total) par les Panthers de la Floride. Il ne tentera néanmoins jamais sa chance en Amérique du Nord.

Après quatre saisons passées dans son club formateur, il traverse le Gothard pour rejoindre le HC Lugano. Il devient alors un joueur dominant du championnat de Suisse, terminant même meilleur buteur de la saison 2002-2003. Son expérience tessinoise se termine en 2005, glanant au passage un titre lors de la saison 2002-2003.

Il rejoint alors le club zurichois du ZSC Lions. Son retour dans le canton de Zurich est marqué par un titre national en 2008, un titre européen en 2009 - doublé d'un titre de meilleur buteur, une victoire en Coupe Victoria, mais aussi par plusieurs blessures qui l'ont fortement handicapé.

En équipe de Suisse 
Adrian Wichser a commencé sa carrière internationale par les championnats d'Europe junior en 1996, 1997 et 1998. Il remporte une médaille de bronze en 1997.

En 1998, il participe à ses premiers championnats du monde junior, remportant la médaille de bronze. Il a vécu deux autres joutes juniors, en 1999 et 2000.

Ses premiers championnats du monde élites ont lieu en 2002. Wichser a également pris part à ceux de 2003, 2004, 2005 et 2007. Il a dû déclaré forfait en 2009 pour des raisons de santé

En 2006, il fait partie de l'épopée suisse qui a battu le Canada et la République tchèque, finissant à la  du tournoi olympique.

Palmarès 
LNA
Champion en 2003 avec le HC Lugano et en 2007 avec le ZSC Lions
Vice-champion en 2004 avec le HC Lugano
Meilleur buteur de la saison 2002-2003
CHL
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Meilleur buteur de la compétition en 2009
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
CE junior
 Médaille de bronze en 1997
CM junior
 Médaille de bronze en 1998

Statistiques 

|1996-1997 || EHC Winterthour || 
| 22 || 9 || 11 || 20 ||  ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Kloten Flyers || LNA
| 36 || 6 || 5 || 11 || 31 || +6 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || +1
|-
|1998-1999 || Kloten Flyers || LNA
| 40 || 11 || 14 || 25 || 14 || +3 || 9 || 7 || 0 || 7 || 8 || +3
|-
|1998-1999|| Kloten Flyers U20 || Élite Jr. A
|| - || - || - || - || - || - ||  1 || 1 || 2 || 3 || 2 || 
|-
|1999-2000 || Kloten Flyers || LNA
| 33 || 8 || 15 || 23 || 12 || +6 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 || -2
|-
|2000-2001 || Kloten Flyers || LNA
| 31 || 9 || 9 || 18 || 12 || +10 || 9 || 2 || 3 || 5 || 0 || 0
|-
|2001-2002 || Kloten Flyers || LNA
| 41 || 18 || 27 || 45 || 18 ||  || 11 || 4 || 4 || 8 || 2 || 
|-
|2002-2003 || HC Lugano|| LNA
| 44 || 26 || 17 || 43 || 4 ||  || 15 || 2 || 2 || 4 || 2 || 
|-
|2003-2004 || HC Lugano || LNA
| 47 || 17 || 20 || 37 || 12 ||  || 16 || 6 || 7 || 13 || 2 || 
|-
|2004-2005 || HC Lugano || LNA
| 43 || 8 || 18 || 26 || 39 ||  || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || 
|-
|2005-2006 || ZSC Lions || LNA
| 33 || 11 || 15 || 26 || 10 ||  || 7 || 2 || 0 || 2 || 2 || 
|-
|2006-2007 || ZSC Lions || LNA
| 36 || 4 || 20 || 24 || 28 ||  || 7 || 1 || 5 || 6 || 0 || 
|-
|2007-2008 || ZSC Lions || LNA
| 46 || 10 || 40 || 50 || 50 ||  || 17 || 5 || 10 || 15 || 4 || 
|-
|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 44 || 7 || 31 || 38 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || ZSC Lions || LNA
| 32 || 9 || 22 || 31 || 10|| +11 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0 || 
|-
|2009-2010||GCK Lions || LNB
| 2 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 35 || 3 || 10 || 13 || 4 || -13 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
|-
|2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 25 || 2 || 11 || 13 || 2 || -7 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4 || +2
|-
|2011-2012||GCK Lions || LNB
| 17 || 1 ||7 || 8 || 4 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 41 || 5 || 19 || 24 || 2 || -11 || 12 || 4 || 8 || 12 || 2 || -4
|-
|2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 36 || 3 || 14 || 17 || 8 || -9 || 9 || 0 || 5 || 5 || 2 || -4
|-
|2014-2015 || HC Thurgovie || LNB
| 40 || 5 || 17 || 22 || 6 ||  || 4 || 0 || 3 || 3 || 6 || 
|-
|2015-2016 || HC Thurgovie || LNB
| 28 || 3 || 7 || 10 || 8 || -3 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || -3
|-
|2016-2017 || EHC Winterthour|| LNB
| 35|| 4 || 23 || 27 || 16 || -18 || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || EHC Winterthour|| LNB
| 42 || 3 || 12 || 15 || 6 || -26 || - || - || - || - || - || -

|642||157||307||464||262|| ||144||37||56||93||38||

|164||17||67||84||40|| ||11||1||4||5||10||

|1996||  Suisse -18 ans || CE -18 ans
| 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || -5 || 
|-
|1997||  Suisse -18 ans ||CE -18 ans
| 5 || 0 || 5 || 5 || 0 || +1 ||  Médaille de bronze
|-
|1998||  Suisse -18 ans || CE -18 ans
| 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || -5 || 
|-
|1998 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans
| 7 || 1 || 3 || 4 || 0 || +1 ||  Médaille de bronze
|-
|1999 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans
| 6 || 2 || 1 || 3 || 2 || -7 || 
|-
|2000 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans
| 7 || 5 || 1 || 6 || 4 || 0 || 
|-
|2002 ||  || CM
| 6 || 2 || 0 || 2 || 0 || -1 || 
|-
|2003 ||  Suisse || CM
| 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || -3 || 
|-
|2004 ||  Suisse || CM
| 6 || 1 || 2 || 3 || 0 || +1 || 
|-
|2004 || HC Sparta Prague || Coupe Spengler
| 4 || 1 || 2 || 3 || 0 || || Finaliste
|-
|2005 ||  Suisse || CM
| 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 
|-
|2006 ||  Suisse || JO
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || 
|-
|2007 ||  Suisse ||CM
| 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || -1 || 
|-
|2008-2009|| ZSC Lions || CHL
| 8 || 1 || 12 || 13 || 4 || +4 || Vainqueur
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || || Phase de groupe
|-
|2016 || HC Thurgovie || Coupe de Suisse
| 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || || Seizièmes de finale
|-
|2018 || EHC Winterthour || Coupe de Suisse
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || Seizièmes de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1980
Naissance à Winterthour
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du EHC Kloten
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Thurgovie